Friedrich Oetken ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Gerhard Oetken (1850–1922), deutscher Landwirt, Funktionär und MdL
 Friedrich Oetken (Politiker, 1856) (1856–1934), deutscher Kommunalpolitiker, Bürgermeister von Wilhelmshaven